Übersicht über bekannte Animationsserien unter Ausnahme japanischer Produktionen, die in der Liste der Anime-Titel aufgeführt sind.

Springe zu
 Zeichentrickserien
 3D-Animationsserien
 Marionetten-, Knet- und weitere Animationsserien


Zeichentrickserien

3D-Animationsserien

Marionetten-, Knet- und weitere Animationsserien

Weblinks 
 Episodenführer zu zahlreichen Zeichentrickserien
 Informationen und Links zu nahezu allen in Deutschland gezeigten Zeichentrickserien
 Übersicht über die Zeichentrickserien alphabetisch sortiert auf fernsehserien.de

Einzelnachweise 

!Liste
Zeichentrickserien